Серге́й Григо́рьевич Чава́йн (при рождении Стрелков, впоследствии Григорьев; 6 октября 1888, дер. Малый Карамас, ныне Моркинский район, Марий Эл — 11 ноября 1937, Йошкар-Ола) — марийский поэт, переводчик и драматург, редактор. Один из основоположников марийской литературы. Автор стихов, рассказов, повестей, пьес, переводов из русской классики (А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Н. В. Гоголь, М. Горький и др.).

После Октябрьской революции написал для 1-го советского передвижного театра народа мари пьесы «Автономия» и «Солнце восходит, чёрные тучи рассеиваются». Произведения Чавайна переведены на языки народов России.

Биография 
Родился в 1888 году в бедной крестьянской семье. Его отец, Григорий Михайлович, был крестьянином, смолокуром. Мать, Татьяна Анисимовна, была одарённым рассказчиком, знала много народных сказок и песен, к которым приобщила сына.

В 1908 окончил Казанскую учительскую семинарию. До 1915 года работал учителем в марийских школах.

В 1915 году уехал в город Аральск (Казахстан), где до 1919 года работал учителем в посёлке при железнодорожной станции, опасаясь призыва в царскую армию и участия в империалистической войне.

В 1919 году вернулся на родину, сыграл немаловажную роль в создании автономии марийского народа. Возглавлял облполитпросвет.

В 1922—1923 годах начал работать в газете «Йошкар кече», позднее став её главным редактором.

В 1923 году вернулся к преподаванию в школе: заведовал школой в с. Арино Моркинского района.

В 1927 году возвратился к журналистской деятельности, переехал жить в Йошкар-Олу, работал в Марийском книжном издательстве.

В 1934 году одним из первых среди марийских писателей стал членом Союза писателей СССР. Был одним из организаторов и создателей Марийской ассоциации пролетарских писателей (МАПП), с 1934 года — членом правления Марийского областного отделения Союза писателей СССР, членом правления писательской организации Горьковского края.

Работал преподавателем Марийской студии музыкально-драматического искусства, заведующим литературной частью Марийского государственного театра.

В мае 1937 года Сергей Чавайн был арестован, обвинён в принадлежности к ядру подпольной националистической организации и подготовке террористических актов против руководителей страны. 11 ноября 1937 года расстрелян.

Происхождение псевдонима 
Ещё в годы учёбы в Казанской учительской семинарии молодой писатель Сергей Григорьев избрал себе литературный псевдоним Чавайн. Относительно происхождения этого псевдонима мордовский литературовед Н. И. Черапкин в своей книге «Притоки» (Москва, 1973) отмечает, что Чавайн означает принадлежащий к роду Чавая — легендарного марийского богатыря, жившего в XVI веке.

Семья 
 Отец — Григорий Михайлович, крестьянин-смолокур.
 Мать — Татьяна Анисимовна.
 Жена — Татьяна Голубкина, преподаватель, выпускница Царевококшайской учительской семинарии.
Дочь — Галина Сергеевна Чавайн, телережиссёр, театральная актриса, заслуженный работник культуры РСФСР.

Произведения 
 «Ото» (рус. «Роща») (1905), стихотворение — первое марийское письменное поэтическое произведение.
 «Из прошлого народа мари» (1908), сборник рассказов и стихотворных баллад
 «Дикая утка» (1912), пьеса — сатира на царских чиновников.
 «Беглец» (1915), поэма.
 «Автономия» (1920), пьеса.
 «Солнце восходит, чёрные тучи рассеиваются» (1921), пьеса, посвящённая революции и гражданской войне.
 «Пасека» (1928), пьеса.
 «Акпатыр» (1935), историческая драма об участии марийского народа в Крестьянской войне 1773—1775 под предводительством Е. И. Пугачёва.
 «Элнет» (ч. 1, 1936; ч. 2, опубликована в 1963) роман об идейном росте марийской интеллигенции и крестьян в период 1908—1917 годов.

Постановки на произведения 
В Марийской театральной студии были поставлены:
 «Ямблатов мост» (1927), пьеса.
 «Пасека» (1928), музыкальная драма.
 «Кугуяр» (1929) — революционная драма о событиях 1905 года.

В Марийском театре были поставлены:
 «Сторублёвый калым» (1927), комедия, высмеивающая буржуазные предрассудки, быт.

 «Живая вода» (1930), пьеса о новой колхозной деревне.
 «Лесозавод» (1932), пьеса о классовой борьбе в период коллективизации.
 «Марийская рота» (1934), пьеса о защите Казани от белогвардейцев.
 «Акпатыр» (1935), историко-революционная драма об участии марийского народа в Крестьянской войне под предводительством Е. Пугачёва.
 «Свет монеты» (1936), комедия по мотивам марийских народных поверий.
 «Лес шумит» (1936), пьеса о событиях революции 1905 года.

Собрания сочинений 
 Сылнемутан произведений-влак, т. 1—5, Йошкар-Ола, 1967—1968

Переводы 
 Я песни новые пою : стихотворения и поэмы. Йошкар-Ола, 1968. 88 с.
 Элнет : роман / пер. на рус. В. Муравьёва. М., 1972. 272 с.

Память 
Похоронен предположительно в Кокшайском лесу (ныне Мендурское кладбище). В 1956 году реабилитирован посмертно.

Именем Чавайна названы:
 Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна.
 Бульвар Чавайна — бульвар в Йошкар-Оле (1957) с памятником писателю работы скульптора Б. И. Дюжева (1978).
 Улица в посёлке Медведево Республики Марий Эл.
 Улица в селе Семёновка Республики Марий Эл.
 Медведевская неполная средняя школа (1935).
 Аринская школа Моркинского района Марий Эл.
 Колхоз в Моркинском районе Марий Эл.
 Государственная премия Республики Марий Эл в области литературы.
 В деревне Чавайнур, созданной С. Г. Чавайном вместе с жителями д. Малый Карамас, на улице Чавайна находится мемориальный Дом-музей писателя (1961), который популярен среди туристов. Ныне он входит в состав Литературно-этнографического комплекса им. С. Г. Чавайна (1988).
 В посёлке Морки Чавайну установлен памятник (1979).
 Ежегодно на родине писателя в д. Чавайнур, а также в п. Морки проводится конкурс чтецов «Чавайн лудмаш» («Чавайновские чтения»), участниками которого традиционно являются обучающиеся школ Моркинского района.

Примечания

Литература 
 
 Асылбаев А. А. Сергей Чавайн. Очерк жизни и творчества. Йошкар-Ола, 1963.
 Васин К. К. С. Г. Чавайн. Жизнь и творчество. Йошкар-Ола, 1968.
 
 
 
 
 
 
 
 
Сануков К. Н. Сергей Чавайн: трудные повороты судьбы / Сануков К. Н. // НАШИ ЗЕМЛЯКИ: ПУТИ И СУДЬБЫ. Очерки. — Йошкар-Ола: ООО «Издательство Мари Книга», 2011. — С. 146—186. — ISBN 978-5-91895-006-7.

Ссылки 
 «Элнет» в электронном виде

Писатели Марий Эл
Журналисты Марий Эл
Марийские писатели
Марийские поэты
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Персоналии:Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана
Писатели России по алфавиту
Поэты России XX века
Драматурги России
Основоположники национальной письменности и литературы
Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели Марий Эл
Родившиеся в Моркинском районе
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР